Kruszyński, auch Kruszynski, ist der Familienname folgender Personen:

 Anette Kruszynski, Kunsthistorikerin 
 Jerzy Kruszczyński (* 1958), polnischer Fußballspieler
 Włodzimierz Kruszczyński (* 1951), polnischer Schachspieler